De 15 kilometer individueel voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 14 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Wit-Russische Darja Domratsjeva.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen individueel